Bergkwartelduif
 Bisschopskwartelduif
 Blauwkopkwartelduif
 Blauwkruinkwartelduif
 Bonte kwartelduif
 Bruine kwartelduif
 Carrikers kwartelduif
 Costaricaanse kwartelduif
 Cubaanse kwartelduif
 Goldmans kwartelduif
 Grijskopkwartelduif
 Grote kwartelduif
 Kuifkwartelduif
 Lawrence' kwartelduif
 Naaktoogkwartelduif
 Roodborstkwartelduif
 Roodvleugelkwartelduif
 Saffierkwartelduif
 Sclaters kwartelduif
 Teugelkwartelduif
 Veraguakwartelduif
 Witvleugelkwartelduif
 Witvoorhoofdkwartelduif